Чемпионат Исландии по футболу 2020 — 109-й по счёту сезон Избранной лиги исландского футбола. Официальным спонсором турнира является компания-производитель газированного напитка «Пепси».

Чемпионский титул защищал «Рейкьявик». Из Первой лиги в элитный дивизион пробились «Гроутта» и «Фьолнир».

Сезон должен был начаться 22 апреля 2020 года и завершиться 26 сентября 2020 года, однако старт был отложен из-за пандемии COVID-19. Розыгрыш начался 13 июня.

Чемпионат был приостановлен 7 октября и отменен 30 октября 2020 года из-за пандемии COVID-19 в Исландии. Турнирная таблица, основанная на среднем количестве очков за матчи, сыгранные для каждой команды, считалась окончательной и использовалась для определения чемпиона, участников европейских соревнований и вылета в Первую лигу.

Участники 
В предыдущем сезоне из Избранной лиги вылетели «Гриндавик» и «Вестманнаэйяр». Им на смену пришли «Гроутта» и «Фьолнир», занявшие соответственно первое и второе места в Первой лиге. Они присоединились к десяти клубам, сохранившим за собой прописку в Избранной лиге на 2020-й год. Таким образом, участие в чемпионате принимают двенадцать команд.

Регламент первенства 
Турнир проходит в два круга, в течение которых 12 участников проведут с каждым из соперников по одному матчу дома и в гостях. По итогам чемпионата команда, занявшая первое место, получит титул чемпиона Исландии и право выступить в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Вице-чемпион и бронзовый призёр чемпионата попадут в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Клубы, занявшие два последних места в таблице, вылетят в Первую лигу.

В чемпионате установлено три трансферных окна — с 22 февраля по 17 апреля, с 3 по 30 июня и с 5 августа по 1 сентября.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Исландии по футболу
Спорт в Исландии в 2020 году
Исландия
Исландия